Morano peut faire référence à :

Patronyme 
 Antonio Borrero Morano (1935-2009), matador espagnol ;
 Emma Morano (1899-2017), supercentenaire italienne, doyenne de l'humanité ;
 Francesco Morano (1872-1968), cardinal italien de l'Église catholique romaine ;
 Gigetta Morano (1887-1986), actrice italienne du cinéma muet ;
 Nadine Morano (née en 1963), femme politique française ;
 Pellegrino Morano (1877-1926), membre de la mafia new-yorkaise ;
 Reed Morano (née en 1977), cinéaste américaine.

Toponyme 
 Morano Calabro, commune italienne de la province de Cosenza, dans la région de Calabre ;
 Morano sul Po, commune italienne de la province d'Alexandrie, dans la région du Piémont.

Voir aussi 
 

Toponymie italienne
Patronyme italien
Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme